Manzanera steht für:
 Manzanera (Teruel), eine spanische Gemeinde in der Provinz Teruel

Manzanera ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Manzanera Pertusa * (* 2003), spanischer Tennisspieler
 Phil Manzanera (* 1951; als Philip Geoffrey Targett-Adams), britischer Musiker und Produzent